Arija steht für:

 Arija (Band), russische Heavy-Metal-Band
 Arija (Burgos), Gemeinde in der Provinz Burgos, autonome Region Kastilien-León, Spanien